Berggoean
 Blauwkeelgoean
 Hoorngoean
 Lelgoean
 Roodkeelgoean
 Sikkelvleugelgoean
 Witkopgoean
 Zwarte goean
 Zwartmaskergoean